Paul Germain peut désigner :
 Paul Germain (1808-1844), un homme politique français ;
 Paul Germain (1920-2009), un scientifique et universitaire français ;
 Paul Germain (1959-), un réalisateur français ;
 Paul Germain, un journaliste de la télévision Belge RTBF
 Paul Germain (1964-), un notaire québécois et homme politique prévostois.